Финале УЕФА Лиге шампиона 2004. је последњи меч у Лиги шампиона за сезону 2003/04.. Одигран је 26. маја 2004. на стадиону Арена ауф Шалке у Гелзенкирхену између Монака, екипе из истоимене кнежевине који игра у оквиру Фудбалске федерације Француске, и португалске екипе Порта. Порто је победио са 3:0 головима Карлоса Алберта, Дека и Дмитрија Аленичева. Деко је проглашен Играчем утакмице.

Детаљи са утакмице

Референце

Напомене

Везе ка другим чланцима 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у 2004.
Фудбал у Немачкој